Letten bezeichnet:
 Letten, größte Bevölkerungsgruppe im baltischen Staat Lettland
 Letten (Gestein), ein schwach verfestigtes Gestein aus Ton

Letten heißen folgende geographische Objekte:
 Letten (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Letten (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Letten (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Letten (Creußen), Ortsteil der Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Letten (Igensdorf), Ortsteil des Marktes Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Letten (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Letten (Lauf an der Pegnitz), Ortsteil der Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Letten (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Letten (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Letten (Markt Rettenbach), Ortsteil des Marktes Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Letten (Paunzhausen), Ortsteil der Gemeinde Paunzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Letten (Reuth bei Erbendorf), Ortsteil der Gemeinde Reuth bei Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Letten (Ronsberg), Ortsteil des Marktes Ronsberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Letten (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern

 Letten (Gemeinde Haag), Ortschaft von Haag am Hausruck, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Letten (Gemeinden Klam, Saxen), Ortschaft von Klam und Saxen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Letten (Gemeinde Sierning), Ortslage von Sierning, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

 Letten (Stadt Zürich), ein Quartier der Stadt Zürich

sowie:
 Bahnhof Zürich Letten, stillgelegter Bahnhof im Lettenquartier
 Deidesheimer Letten, eine Weinlage bei der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Deidesheim
 Mount Letten, Berg im Enderbyland, Antarktika

Siehe auch: 
 Lettental